

Informatica 
 EV7 Marvel – processore dell'architettura DEC Alpha

Trasporti 
 EV7 – Itinerario dell'Europa Centrale, itinerario ciclistico EuroVelo da Capo Nord a Malta